Phragmospathulella är ett släkte av svampar. Phragmospathulella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmospathulella